Der Dreiband-Weltcup 2008/3 war das dritte UMB/CPB-Weltcupturnier im 22. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 25. bis zum 31. August 2008 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Irapuato im mexikanischen Bundesstaat Guanajuato statt. Es war das zweite Dreiband-Weltcup Turnier in Mexiko.

Geschichte 
Zum zweiten Mal in der Geschichte des Dreiband-Weltcups fand ein Turnier in Mexiko statt. Die durch wenig touristisches Interesse gelegene Stadt Irapuato im Herzen von Mexiko veranlasste sehr wenig Europäer, wovon die gesetzten Spieler auszunehmen sind, und US-Amerikaner sich auf den langen Weg nach Mittelamerika zu machen. Somit gab es ein relativ kleines Teilnehmerfeld. Das Turnier endete wie das letzte in Portugal. Im Finale standen sich wieder Dick Jaspers und  Daniel Sánchez gegenüber. Und wieder siegte der Niederländer. Platz drei belegten Marco Zanetti und Frédéric Caudron. Der Weltranglistenerste Torbjörn Blomdahl muss durch seine Achtelfinalniederlage gegen Ramón Rodriguez um die Spitzenposition in der Rangliste bangen.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Turniermodus 
In Irapuato wurden drei Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizierten sich die 8 Gruppensieger und die sechs besten Gruppenzweiten für die Finalrunde. Hinzu kamen Wildcardspieler des Ausrichters und der Verbände aus Amerika, Asien und Europa sowie der UMB. Durch die Nichtteilnahme von Alexander Salazar qualifizierte sich Jean Paul de Bruijn für das Hauptfeld. Gespielt wurde das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SV = Satzverhältnis
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Teilnehmer 

nach Weltrangliste:
  Torbjörn Blomdahl
  Frédéric Caudron
  Dick Jaspers
  Daniel Sánchez
  Roland Forthomme
  Ryūji Umeda
  Martin Horn
  Kim Kyung-roul
  Nikos Polychronopoulos
  Ramón Rodriguez
  Marco Zanetti
  Filipos Kasidokostas

Wildcardspieler:

1 × UMB:  Alexander Salazar
2 × CEB:  Eddy Merckx,  Jérémy Bury 
2 × ACBC:  Tatsuo Arai,  Kim Jae-guen
1 × CPB:  Marco Sobarzo
2 × organisierender Verband:  Raymundo Munoz,  Alain Hernández

Hauptqualifikation

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle Spieler aufgeführt, sondern nur die 32 Teilnehmer der Finalrunde.

Einzelnachweise 

2008 3
Karambolageveranstaltung 2008
Billardturnier in Mexiko
Sportveranstaltung in Irapuato